Voleybol 1. Ligi 2018-2019 – torneo di pallavolo femminile
 Voleybol 1. Ligi 2018-2019 – torneo di pallavolo maschile